Erik Magnusson kan syfta på flera olika personer:
Erik Magnusson av Norge (1268–1299), kung av Norge 1280–1299
Erik Magnusson (c:a 1282–1318), svensk hertig, död på Nyköpingshus efter Nyköpings gästabud
Erik Magnusson av Sverige (1339–1359), kung av Sverige 1356–1359
Eric Magnusson, (1897–1973), svensk skådespelare och sångare
Erik Magnusson (1900–1997), svensk politiker
Erik Magnusson (född 1919), svensk bildkonstnär
Erik Magnussen (född 1940), dansk formgivare
Erik Magnusson (född 1942), svensk socialdemokratisk politiker
Erik Magnusson (född 1979), svensk skådespelare
Erik Magnusson (journalist), vinnare av Guldspaden